Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 2008.

Sistema de puntuació 
S'adjudiquen punts als vuit primers llocs (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1). Només es donen punts per la posició al final de cursa. Per al recompte final del campionat es tenen en compte tots els resultats dels divuit grans premis.

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Calendari

Mundial de Pilots

Mundial de Constructors

Estadístiques

Pilots

Constructors

Enllaços externs 

 Pàgina oficial 
 Web amb informació actualitzada  

2008
Competicions d'automobilisme del 2008